Кубок Казахстану з футболу 2012 — 21-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вдруге стала Астана.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 травня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 травня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/27 червня 2012

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/29 вересня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/30 вересня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/29 вересня 2012

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/5 листопада 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 

2012
Казахстан
2012 у Казахстані